3 miejscowości w Polsce: 
 Jordanów – miasto w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Jordanów 
 Jordanów – wieś w woj. łódzkim, w pow. brzezińskim, w gminie Brzeziny 
 Jordanów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Gąbin

 Jordanów – gmina w województwie małopolskim 

Zobacz też: Jordanowo, Jordanów Śląski